Punta Foca puede referirse a:

 Punta Foca (Antártida), en la costa de la península Trinidad, Antártica;
 Punta Foca (islas Malvinas), en la costa de la isla Soledad, islas Malvinas.